Don Giovanni – opera Mozarta
 Don Giovanni – film z 1970
 Don Giovanni – film z 1979

Zobacz też 
 Don Giovanni, a cenar teco
 Don Giovanni (Hans Rosbaud, 1956)